Łysiny peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Łysiny, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Łysiny, un village dans la voïvodie de Silésie